Mitterer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Felix Mitterer (född 1948), österrikisk dramatiker
 Hermann Mitterer (1764–1829), tysk litograf och teckningslärare
 Ignaz Mitterer (1850–1924), österrikisk komponist och kyrkomusiker
 Wolfgang Mitterer (född 1958), österrikisk musiker

Tyska efternamn